Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kozaczuk – polski aktor teatralny i filmowy
 Władysław Kozaczuk – polski historyk wojskowości, wojskowy